Bajai kommun (ungerska: Bajai kistérség) är en kommun i regionen Dél-Alföld i provinsen Bács-Kiskun i Ungern. Huvudorten i kommunen är Baja.

Orter i Bajai kommun